Manius ist ein antiker römischer Vorname (praenomen). Er bedeutete im Lateinischen laut Marcus Terentius Varro „der am Morgen geborene“ und wurde auf Inschriften mit einem M  oder aber mit dem Zeichen ꟿ abgekürzt (in der Literatur häufig als M’. wiedergegeben). Diese zweite Abkürzungsform basiert auf einer frührömischen Schreibweise des Buchstabens M, die auf das etruskische Alphabet zurückgeht.

Bekannte Namensträger 

 Manius Curius Dentatus, römischer Politiker
 Manius Otacilius Crassus, römischer Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname